Voskresenovka (Kraj Altaj) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Voskresenovka (Astrachan) - dorp in de Russische oblast Astrachan
 Voskresenovka (Belgorod) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Voskresenovka (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Voskresenovka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voskresenovka (district Timski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Voskresenovka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Voskresenovka (Penza) - dorp in de Russische oblast Penza
 Voskresenovka (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Voskresenovka (Sachalin) - dorp in de Russische oblast Sachalin
 Voskresenovka (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Voskresenovka (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela
 Voskresenovka (Oeljanovsk) - dorp in de Russische oblast Oeljanovsk
 Voskresenovka (Joodse Autonome Oblast) - dorp in de Russische Joodse Autonome Oblast